Il singolare del Hall of Fame Tennis Championships 2007 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Mark Philippoussis era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Fabrice Santoro ha battuto in finale 6–4, 6–4 Nicolas Mahut

Teste di serie

  Mardy Fish (primo turno)
  Vincent Spadea (quarti) 
 -
  Fabrice Santoro (campione) 

 Nicolas Mahut (finali) 
 Tejmuraz Gabašvili (primo turno) 
 Igor' Kunicyn (primo turno) 
 Michael Berrer (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Hall of Fame Tennis Championships 2007
ATP Tour 2007

en:2007 Campbell's Hall of Fame Tennis Championships – Singles